if, een conditioneel statement in een programmeertaal

If als naam
 If (eiland), een klein eiland in de Golf van Marseille
 Château d'If, een 16e-eeuws kasteel op dat eiland, verbouwd tot gevangenis
 If (band), een Britse progressieve rockgroep uit de jaren 70

If als titel
 If—, een gedicht van Rudyard Kipling uit 1909
 if...., een cultfilm van Britse regisseur Lindsay Anderson uit 1968
 If (Glass Hammer), muziekalbum van Glass Hammer uit 2010
 If (Pink Floyd), een lied van Pink Floyd uit 1970
 If (Bread), een lied van David Gates en Bread uit 1971 en een bewerking van Telly Savalas uit 1975
 If (The Cult), een lied van The Cult uit 1991
 If (Janet Jackson), een lied van Janet Jackson uit 1993
 If (Bananarama), een lied van Bananarama uit 2001
 If (Red Hot Chili Peppers), een lied van de Red Hot Chili Peppers uit 2006

IF als afkorting
 Impactfactor, een maat voor de verspreiding van wetenschappelijke publicaties
 Intermediair filament, een proteïnebouwsteen
 Intelligent falling, een satire op de beweging intelligent design
 Idrætsforening (Deens), idrettsforening (Noors) of idrottsförening (Zweeds), de afkorting voor "sportvereniging" in de naam van vele Scandinavische sportclubs